Дэниел Фрэнк (;  — ) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Фрэнк участвовал только в прыжке в длину. С результатом 6,89 м он занял второе место и выиграл серебряную медаль.

Ссылки 
 Дэниел Фрэнк на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Прыгуны в длину США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года